Julian Maj – generał dywizji Wojska Polskiego
 Julian Maj – lekarz, oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie